Klärung steht für:
 Abwasserreinigung, siehe Kläranlage
 in der Getränkeherstellung (Wein, Bier, Säfte, Schnaps) die Entfernung der Trubstoffe, siehe Klärung (Getränketechnologie)

Siehe auch:
 Klären
 Vorklärung, Aufklärung, Erklärung
 Begriffsklärung, Problemklärung